В списке представлены пассажирские аэропорты стран постсоветского пространства с пассажиропотоком более одного миллиона пассажиров в год.

Пассажиропоток по годам, тыс.чел.:
}}

См. также 
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов Европы
 Список наиболее загруженных аэропортов России

Примечания 

Списки наиболее загруженных аэропортов
Списки аэропортов по странам
Постсоветское пространство